Nikołaj Siemionowicz Konowałow (1907–1993) – radziecki polityk
 Nikołaj Leontjewicz Konowałow (1914–1971) – radziecki polityk
 Nikołaj Konowałow (szachista)